Az 1987–1988-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 54. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes GKS Katowice, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt. A Bałtyk Gdynia és a Stal Stalowa Wola kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1988
Lengyel 1
Lengyel 1